Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Serena Williams che ha battuto in finale Lindsay Davenport 4-6, 6-4, 7-6(1).

Teste di serie 

 Martina Hingis (semifinali)
 Lindsay Davenport (finale)
 Assente
 Conchita Martínez (quarti di finale)

 Serena Williams (campionessa)
 Nathalie Tauziat (primo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (secondo turno)
 Sandrine Testud (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2000